Genuk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Genuk, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Genuk, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar